Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (11. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 11. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 21. Oktober 1973 bis zum 8. Oktober 1978. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 23. November 1973, die erste Sitzung des Gemeinderats fand am selben Tag statt. Nach der Landtagswahl 1973 entfielen 66 der 100 Mandate auf die SPÖ, 31 auf die ÖVP und 3 auf die FPÖ. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Gratz II.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Die SPÖ-Abgeordnete Maria Hlawka wurde am 23. November 1973 zur ersten Landtagspräsidentin gewählt. Sie war damit in dieser Funktion die erste Frau in Wien während der Zweiten Republik. Das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten übte der SPÖ-Abgeordnete Otto Schweda aus, Dritter Landtagspräsident war Friedrich Hahn.

Vorsitzende des Gemeinderats 
Vorsitzende des Gemeinderats waren zu Beginn der Periode Franz Schreiner, Herbert Mayr, Erich Ebert, Leopold Gratz, Ferdinand Habl und Maria Szöllösi. Herbert Mayr legte das Amt mit dem 22. Jänner 1976 zurück, ihm folgte am 23. Jänner 1976 Rudolf Bednar nach. Bednar legte die Funktion am 17. Jänner 1977 zurück und wurde am 31. Jänner von Fritz Hofmann abgelöst.

Landtagsabgeordnete 
Die Mandate wurden bei der Landtagswahl 1973 nach den Bezirkswahlkreisen (1 bis 23) sowie über die Reststimmenliste (RM) vergeben.

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenat, die Wiener Landesregierung 1945–1985.

11